Queiroz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Luiz Jardim de Queiroz
 Luciano Paganucci de Queiroz